Der Tod und das Mädchen (gedicht), gedicht uit de 18e eeuw van Matthias Claudius
 Der Tod und das Mädchen (lied), lied door Franz Schubert uit 1817, op de tekst van bovenstaand gedicht